Der Afrika-Cup 2002 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die 23. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 19. Januar bis zum 10. Februar im Mali statt. Nach dem erfolgreichen Afrika-Cup vier Jahre zuvor im Nachbarland Burkina Faso wurde erneut der Versuch unternommen, das Turnier in einem der ärmsten westafrikanischen Länder auszutragen.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 51 Bewerbern auf die 16 Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Mali und Titelverteidiger Kamerun automatisch qualifiziert waren. Letztlich qualifizierten sich folgende Mannschaften: Algerien, Ägypten, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana,  Kamerun, DR Kongo, Liberia, Mali, Marokko, Nigeria, Sambia, Senegal, Südafrika, Togo und Tunesien.

Gespielt wurde mit vier Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann wie gehabt ab dem Viertelfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Ausgetragen wurden die Spiele im Stade du 26 mars (Kapazität: 60.000) und im Stade Modibo Keïta (Kapazität: 30.000) in Bamako, im Stade Abdoulaye Makoro Cissoko (Kapazität: 15.000) in Kayes, im Stade Baréma Bocoum (Kapazität: 15.000) in Mopti, im Stade Amari Daou (Kapazität: 15.000) in Ségou und im Stade Babemba Traoré (Kapazität: 15.000) in Sikasso.

Kamerun konnte seinen Titel von 2000 verteidigen, wurde zum insgesamt vierten Mal Afrikameister im Fußball und war damit gemeinsam mit Ägypten und Ghana Rekordgewinner. Kamerun, mit dem deutschen Nationaltrainer Winfried Schäfer, qualifizierte sich auch für den FIFA-Konföderationen-Pokal 2003 in Frankreich.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 

Hinzu kamen 29 Spieler mit je einem Treffer.

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

2002
Afrikacup 2002
Afrikacup
Sportveranstaltung in Bamako
Mopti